Le nom vernaculaire baudroie  désigne d'une part la Baudroie commune et d'autre part plusieurs espèces de poissons marins appartenant, pour la majorité d'entre eux, à la famille des lophiidés. 

La queue de ce  poisson est aussi appelée lotte. Cependant, le terme lotte peut être source de confusion, car il désigne tantôt un poisson d'eau douce, la lotte de rivière, tantôt la queue de la baudroie.

Origine du nom 
 
Les baudroies sont aussi appelées diables, crapaud de mer, marache ou saillot.

Au , souris de mer est le nom vulgaire par lequel on désigne parfois les baudroies.

L'origine de « baudroie » est mal connue, il semble néanmoins venir du provençal puisque le terme est attesté sous la forme « boudron » dès 1452, mais sous aussi d'autres formes comme « buldroy » ou « baudroy ». Au , le célèbre paléontologue Georges Cuvier orthographie « baudroye ».

Le terme (commercial) de lotte est encore plus ambigu, car il désigne aussi un poisson d'eau douce, la lotte de rivière.

Espèces 

Liste non exhaustive sous forme de tableau triable des Baudroies

Dénominations commerciales officielles des Baudroies et Lottes en France 

Il faut noter qu'en France la législation limite l'usage commercial des termes Baudroie (pour le poisson entier) et Lotte (pour le poisson sans la tête) à un nombre limité d'espèces appartenant toutes au genre Lophius.

Liste des appellations commerciales reconnues sous forme de tableau triable .

Il est à noter, paradoxalement, que la lotte (d'eau douce) ne peut être vendue, en France, sous ce nom ainsi orthographié.

Confusions possibles 

Il ne faut pas confondre les lottes (poissons de mer) avec les lottes, espèce Lota lota, poissons d'eau douce, dont la dénomination commerciale française est lote ou lote de rivière.

Articles connexes

Notes et références 

Poisson (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu